

Cinéma 

 Chimera, un film italien réalisé par Roberto Roberti, sorti en 1917 ;
 Chimera, un film italien réalisé par Ettore Maria Fizzarotti, sorti en 1968 ;
 Chimera, un téléfilm anglais diffusé en 1991 ;
 Chimera, un film de Pappi Corsicato sorti en 2000 ;

Musique 

 Chimera, un album de Mayhem sorti en 2004 ;

Patronyme 

 Rocha Chimera, écrivain kenyan.

Autres 
Chimera peut aussi désigner :
 Chimera, une lampe conçue par le designer italien Vico Magistretti ;
 Chimera, en informatique, l'ancien nom du navigateur web Camino ;
 Chimera, un personnage de l'Univers Marvel.